Глубо́кое о́зеро:

Белоруссия 

Глубокое озеро — озеро в Полоцком районе Витебской области.

Россия

Карелия 
 Глубокое озеро — озеро в Кемском районе Республики Карелии.
 Глубокое — озеро в Лоухском районе Республики Карелии.

Красноярский край 
 Глубокое озеро — крупное озеро на севере Красноярского края, в 55 км к востоку от Норильска, бассейн Пясины. Другое название озера — Омук-Кюёль.
 Глубокое озеро — озеро на севере Красноярского края, на Лишнем острове в архипелаге Северная Земля. Координаты:

Ленинградская область 
 Глубокое озеро — одно из самых больших озёр на Карельском перешейке, в Выборгском районе Ленинградской области, бассейн реки Вуоксы.
 Глубокое озеро — озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области, бассейн реки Хаболовки.

Московская область 
 Глубокое озеро — озеро в Рузском районе Московской области, бассейн Истры.
 Глубокое озеро — озеро в Шатурском районе на востоке Московской области.

Псковская область

Великолукский район 
 Глубокое озеро — озеро на юге Великолукского района Псковской области.

Дедовичский район 
 Глубокое озеро — озеро в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области, бассейн реки Узы.

Невельский район 
 Глубокое озеро — озеро на юго-востоке Невельского района Псковской области. Координаты:

Новоржевский район 
 Глубокое озеро — озеро в Жадрицкой волости Новоржевского района Псковской области. Другое название — Кисляковское озеро. Координаты:

Новосокольнический район 
 Глубокое озеро — озеро в Вязовской волости Новосокольнического района Псковской области. Координаты:

Опочецкий район 
 Глубокое озеро — озеро в Болгатовской волости Опочецкого района Псковской области. Координаты: 
 Глубокое озеро — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области.

Плюсский район 
 Глубокое озеро — озеро близ деревни Бори в Плюсской волости Плюсского района Псковской области. Бассейн Чёрной реки — притока Вёрдуги. Координаты: 
 Глубокое озеро — озеро близ деревни Заполье в Плюсской волости Плюсского района Псковской области. Бассейн Чёрной реки — притока Вёрдуги.

Пустошкинский район 
 Глубокое озеро — озеро в Пустошкинском районе Псковской области, в 3 км к западу от города Пустошки. Координаты:

Себежский район 
 Глубокое озеро — озеро близ деревни Глубокое в Бояриновской волости Себежского района Псковской области. Координаты: 
 Глубокое озеро — озеро близ деревни Костелище в Бояриновской волости Себежского района Псковской области. Координаты: 
 Глубокое озеро — озеро юго-западнее деревни Дроздцы в Максютинской волости Себежского района Псковской области. Координаты: 
 Глубокое озеро — озеро юго-восточнее деревни Литвиново в Максютинской волости Себежского района Псковской области. Координаты: 
 Глубокое озеро — озеро на территории Себежского сельского поселения (бывшей Глембочинской волости) Себежского района Псковской области. Другое название озера — Глембочино.

Смоленская область 
 Глубокое озеро — озеро в Демидовском районе Смоленской области.

Татарстан 
 Глубокое озеро — озеро в северо-западной части территории города Казани, Татарстан. Координаты:

Тверская область 
 Глубокое озеро — озеро в Осташковском районе Тверской области, бассейн Селигера.
 Глубокое озеро — озеро в Западнодвинском районе Тверской области, в 7 км к западу от города Западная Двина, бассейн реки Торопы.

Украина 
 Глубокое озеро — озеро на севере Киевской области, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Координаты:

Казахстан 
 Глубокое — озеро в Налобинском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Антарктида 
 Глубокое озеро — озеро в Антарктиде, в районе антарктической станции Молодёжной; приблизительные координаты: 
 Глубокое озеро — озеро в Антарктиде, в районе берега Моусона; приблизительные координаты: 
 Глубокое озеро — озеро в Антарктиде, в районе антарктической станции Новолазаревской; приблизительные координаты:

См. также 
 Глубокое (значения)
 Deep Lake 
 Байкал — самое глубокое озеро на Земле.